Hr. Ms. Tjerk Hiddes war der Name mehrerer Schiffe der Königlich Niederländischen Marine:

 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (1939), ein Zerstörer der Tjerk Hiddes-Klasse
 Tjerk Hiddes (G16) von 1942, ehemals HMS Nonpareil (G16), ein Zerstörer der N-Klasse
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (F804), eine Fregatte der Van Speijk-Klasse, 1967 bis 1986
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (F830), eine Fregatte der Karel-Doorman-Klasse, 1993 bis 2006

Tjerk Hiddes